DMAA: The Care Continuum Alliance, organizzazione industriale
 DMAA, sigla dell'acido dimetilarsinico